Juno Award for Artist of the Year (Премия Juno Awards лучшему исполнителю года) — одна из главных музыкальных наград Канады, вручаемая на церемонии Juno Awards. Вручается с 1970 года, в том числе под нынешним названием с 2003 года.

История 
В 1970—2001 существовала в двух номинациях: отдельно для певиц и отдельно для певцов. Несколько раз меняла своё название:
 Best Female Vocalist (1970—1974, 1999), Best Male Vocalist (1970—1974, 1999),
 Female Vocalist of the Year (1975—1998), Male Vocalist of the Year (1975—1998),
 Best Female Artist (2000—2001), Best Male Artist (2000—2001),
 Best Artist (2002).
 С 2003 года называется Artist of the Year.

Победители

Best Male Vocalist (1970—1974) 
 1970 — :en:Andy Kim
 1971 — Гордон Лайтфут
 1972 — Gordon Lightfoot
 1972 — :en:Joey Gregorash (Outstanding Performance — Male)
 1973 — Gordon Lightfoot
 1973 — :en:Bob McBride (Outstanding Performance — Male)
 1974 — :en:Terry Jacks

Best Female Vocalist (1970—1974) 
 1970 — :en:Ginette Reno
 1971 — Энн Мюррей
 1972 — Энн Мюррей
 1972 — :en:Ginette Reno (Outstanding Performance — Female)
 1973 — Энн Мюррей
 1973 — :en:Ginette Reno (Outstanding Performance — Female)
 1974 — Энн Мюррей

Male Vocalist of the Year (1975—1998) 
 1975 — :en:Gordon Lightfoot
 1976 — :en:Gino Vannelli
 1977 — :en:Burton Cummings
 1978 — :en:Dan Hill
 1979 — :en:Gino Vannelli
 1980 — :en:Burton Cummings
 1981 — :en:Bruce Cockburn
 1982 — :en:Bruce Cockburn
 1983 — Брайан Адамс
 1984 — Брайан Адамс
 1985 — Брайан Адамс
 1986 — Брайан Адамс
 1987 — Брайан Адамс
 1989 — :en:Robbie Robertson
 1990 — :en:Kim Mitchell
 1991 — :en:Colin James
 1992 — :en:Tom Cochrane
 1993 — Леонард Коэн
 1994 — :en:Roch Voisine
 1995 — Нил Янг
 1996 — :en:Colin James
 1997 — Брайан Адамс
 1998 — :en:Paul Brandt

Female Vocalist of the Year (1975—1998) 
 1975 — Энн Мюррей
 1976 — Джони Митчелл
 1977 — :en:Patsy Gallant
 1978 — :en:Patsy Gallant
 1979 — Энн Мюррей
 1980 — Энн Мюррей
 1981 — Энн Мюррей
 1982 — Энн Мюррей
 1983 — :en:Carole Pope
 1984 — :en:Carole Pope
 1985 — Luba
 1986 — Luba
 1987 — Luba
 1989 — k.d. lang
 1990 — :en:Rita MacNeil
 1991 — Селин Дион
 1992 — Селин Дион
 1993 — Селин Дион
 1994 — Селин Дион
 1995 — :en:Jann Arden
 1996 — Аланис Мориссетт
 1997 — Селин Дион
 1998 — Сара Маклахлан

Best Male Vocalist (1999—1999) 
 1999 — Jim Cuddy

Best Female Vocalist (1999—1999) 
 1999 — Селин Дион

Best Male Artist (2000—2001) 
 2000 — Брайан Адамс
 2001 — Нил Янг

Best Female Artist (2000—2001) 
 2000 — Chantal Kreviazuk
 2001 — Jann Arden

Best Artist (2002—2002) 
 2002 — Дайана Кролл

Artist of the Year (2003- …) 
 2003 — Шанайя Твейн
 2004 — :en:Sam Roberts
 2005 — Аврил Лавин
 2006 — Майкл Бубле
 2007 — Нелли Фуртадо
 2008 — Лесли Файст ()
 2009 — :en:Sam Roberts
 2010 — K'Naan

Примечания

Ссылки 
 Juno Award for Artist of the Year 

Музыкальные премии Канады
Награды, появившиеся в 1970 году